Laže je lahko:
 Laže - naselje v občini Divača
 Spodnje Laže - naselje v občini Slovenske Konjice
 Zgornje Laže - naselje v občini Slovenske Konjice